

Geografia
 Haan – città della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania

Persone
 András Haán – cestista e velista ungherese
 Arie Haan – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Edmond Haan – calciatore francese

Pagine correlate
 De Haan